«Julián Martínez» puede referirse a:

Personajes 
 José Julián Martínez (1771-1865), militar argentino;
 Julián Martínez Del Río (padre) (1807-1868), militar argentino;
 Julián Martínez Lerena (hijo) (1848-1911), militar argentino;
 Julián Pedro Martínez (1881-1966), religioso argentino;

 Julián Martínez Alonso (1980-), atleta español (:w:en);

 Julián Martínez Larrán (1928-), abogado y político español (:w:gl);
 Julián Martínez Ona (19??-), político español (:w:eu);
 Julián Martínez Ricart (1817-1884), abogado y político español (:w:ca);
 Julián Martínez Soros (1921-2000), escultor hispano-mexicano;

 Julian Martinez "Pocano" (1879-1943), artista alfarero estadounidense (:w:en);

Apellido compuesto
 Julián Martínez-Simancas Ximénez (1881–1939), militar español;
 Julián Martínez-Simancas García (1923–2003), militar español.